Стрельні́ки — село в Банськобистрицькому окрузі Банськобистрицького краю Словаччини. Станом на грудень 2015 року в селі проживало 779 людей.

Примітки 

Банська Бистриця (округ)
засновані в Європі 1433